Heinrich Bischoff (1867-1940), germaniste et historien littéraire allemand
  (1904-1964)
  (1906-1941)